Nanaloricidae är en familj av djur. Enligt Catalogue of Life ingår Nanaloricidae i ordningen Nanaloricida, fylumet korsettdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället fylumet korsettdjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Korsettdjur
Nanaloricidae